«Isla (de) San José» puede referirse a:

Geografía 
 Isla San José (Île Saint-Joseph), en islas de la Salvación, Guayana Francesa.
 Isla San José, en Guainía, Colombia.
 Isla San José, en Texas, Estados Unidos.
 Isla San José, en las islas Malvinas.
 Isla San José, en Baja California Sur, México.
 Isla San José, isla privada en el archipiélago de las Perlas, Panamá.